Le qualificazioni del singolare  del Farmers Classic 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del Farmers Classic  2010 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Arnaud Clément (primo turno)
 Michał Przysiężny (primo turno)
 Somdev Devvarman (Qualificato)
 Igor' Kunicyn (primo turno)

 Ilija Bozoljac (Qualificato)
 Marinko Matosevic (primo turno)
 Alex Bogdanović (primo turno)
 Matthew Ebden (primo turno)

Qualificati 

 Tim Smyczek
 Steve Johnson

 Somdev Devvarman
 Ilija Bozoljac

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Farmers Classic 2010
ATP World Tour 2010